Maus puede hacer referecia a:

 Maus (apellido), apellido de origen alemán.

Divisiones administrativas 
 Meaus, lugar de la parroquia de Tosende, concello de Baltar, provincia de Orense.
 As Maus (Bande), lugar de la parroquia de Os Baños,  concello de Bande, provincia de Orense.
 Maus de Salas, parroquia del concello de Muíños, provincia de Orense.
 As Maus (Muíños), lugar de la parroquia de Maus de Salas, concello de Muíños, provincia de Orense.
 As Maus (Rairiz de Veiga), lugar de la parroquia de Ordes, concello de Rairiz de Veiga, provincia de Orense.
 Maus (Villar de Barrio), lugar y parroquia del concello de Villar de Barrio, provincia de Orense.

Otros 
 Maus, novela gráfica.
 Burg Maus, castillo en el estado de Renania-Palatinado.
 Panzer VIII Maus, prototipo de carro de combate del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial.
 Die Sendung mit der Maus , programa de televisión para niños de Alemania.